6-я альпийская дивизия «Альпи Грайе» () — итальянская дивизия элитных альпийских горнострелковых частей, участвовавшая во Второй мировой войне. Существовала с 1941 по 1943 годы, базировалась в городе Ивреа. Образовалась позже других альпийских дивизий.

История 
Образована 15 ноября 1941 в Западных Альпах между Валле-д'Аоста и Валле-ди-Суза. В декабре 1941 года несла службу в Черногории в 14-м корпусе, воюя против югославских партизан. Участвовала в боях за Црквице и Грахово. В марте 1942 года переведена в Даниловград, где командир дивизии Марио Джиротти принял решение переправить 2-ю и 4-ю группы на борьбу с партизанами. Во время противостояния в Боснии дивизия захватила в плен порядка 3 тысяч партизан.

3-я группа при дивизии участвовала в операции «Антон» по разгрому Движения Сопротивления на юге Франции и аннексии части французских территорий. Командовал дивизией А. Бруццоне. В 1943 году дивизия располагалась в Лигурии, в Специи. 8 сентября 1943 после капитуляции Италии личный состав дивизии отказался разоружаться и, несмотря на начавшиеся нападения немцев, сумел сбежать из окружения и присоединиться к Движению Сопротивления.

Структура

1941 
 3-я альпийская группа «Валле»
  Батальон «Валь Пелличе»
  Батальон «Валь Точе»
  Батальон «Валь Чениския»
  Артиллерийская группа «Валь д'Орко»
 4-я альпийская группа «Валле»
  Батальон «Валь Кизоне»
  Батальон «Суза»
  Батальон «Валь д'Адидже»

1942 
 2-я альпийская группа «Валле» (Черногория)
  Батальон «Валь Пескара»
  Батальон «Валь Леогра»
  Артиллерийская группа «Валле Изонцо»
 3-я альпийская группа «Валле» (Франция)
  Батальон «Валь Пелличе»
  Батальон «Валь Точе»
  Батальон «Валь Чениския»
  Артиллерийская группа «Валь д'Орко»
 4-я альпийская группа «Валле»
  Батальон «Валь Кизоне»
  Батальон «Суза»
  Батальон «Валь д'Адидже»

1943 
 3-я альпийская группа «Валле»
  Батальон «Валь Пелличе»
  Батальон «Валь Фасса»
  Батальон «Валь Дора»
 4-я альпийская группа «Валле»
  Батальон «Валь д'Орко»
  Батальон «Валь Кизоне»
  Батальон «Суза»
 6-й альпийский артиллерийский полк
  Артиллерийская группа «Валь д'Адидже»
  Артиллерийская группа «Валь Кизоне»
  6-й инженерный батальон

Литература 
 Faldella E.. "Storia delle truppe alpine", Milano, 1972
 Dell'Uomo F. - Puletti R., "L'esercito italiano verso il 2000", voll. 1 e 2, USSME, Roma, 1998-2001

Ссылки 
 Статья на официальном сайте Королевской итальянской армии 
 A Brief History of the Alpini 
 Divisione Alpina Alpi Graie 

Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Вооружённые силы Италии во Второй мировой войне
Дивизии Италии
Горные формирования Италии